Danish Malting Group A/S er Danmarks største malteri-firma og blev etableret i 1996. Selskabet er i dag 100% ejet af Carlsberg og har sin produktion i Ørslev nær Vordingborg hvor det årligt kan forarbejde 115.000 ton byg.
Danish Malting Group ejer desuden to mindre malterier i Polen.

Ekstern henvisning 
Danish Malting Group A/S 

Malting Group
Ølvirksomheder i Danmark
Etableret i 1996